Desjours est un patronyme porté notamment par :

 Ingrid Desjours (1976-), femme de lettres française, auteure de thriller ;
 Sébastien Desjours (1969-), acteur français.

Homonymie de patronyme